Мопа́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Казобон. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32246.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 130 км западнее Тулузы, в 65 км к западу от Оша.

На юго-западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 192 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 116 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 97 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 83,6 %, в 1999 году было 81,3 %). Из 97 активных жителей работали 91 человек (54 мужчины и 37 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 19 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер